

Geografia

Australia
 Round Mountain – centro abitato del Nuovo Galles del Sud
 Round Mountain – monte delle Northern Tablelands
 Round Mountain – monte delle Snowy Mountains

Canada
 Round Mountain – vulcano della Columbia Britannica

Stati Uniti
 Round Mountain – census-designated place della California
 Round Mountain – unincorporated community del Nevada
 Round Mountain – centro abitato del Texas
 Round Mountain – monte del Massachusetts